Eaker est un patronyme notamment porté par : 
 Kara Eaker (née en 2002), une gymnaste américaine, championne du monde de gymnastique artistique
  Ira C. Eaker (1896-1987), général américain de l'USAFF pendant la Seconde Guerre mondiale
 Plan Eaker, une directive de coordination et de cibles de bombardement anglo-américain pour préparer le débarquement allié en Europe
 , une ancienne base aérienne de l'US Air Force à Blytheville dans l'Arkansas